Glaucidium (zoologia) – genere di uccelli della famiglia Strigidae
Glaucidium (botanica) – genere di piante della famiglia Ranunculaceae